Stará synagoga se nachází na více místech:

 Stará synagoga (Krakov)
 Stará synagoga (Libeň)
 Stará synagoga (Liberec)
 Stará synagoga (Plzeň)
 Stará synagoga (Velké Meziříčí)

Někdy takto bývají nazývány i následující stavby:

 Přední synagoga (Třebíč)
 Stará škola (Praha-Josefov)